Honington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Honington – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Honington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)